Wielki Staw – jezioro w Karkonoszach
 Wielki Staw – jezioro na Pojezierzu Brodnickim

W Tatrach:
 Wielki Staw Polski – w polskich Tatrach Wysokich
 Wielki Hińczowy Staw – w słowackich Tatrach Wysokich
 Wielki Biały Staw – w słowackich Tatrach Wysokich
 Niżni Wielki Furkotny Staw – w słowackich Tatrach Wysokich
 Wyżni Wielki Furkotny Staw – w słowackich Tatrach Wysokich
 Wielki Żabi Staw Mięguszowiecki – w słowackich Tatrach Wysokich
 Wielki Staw Rohacki – w słowackich Tatrach Zachodnich
 Wielki Staw Bystry – w słowackich Tatrach Zachodnich
 Wielki Staw Spiski – w słowackich Tatrach Wysokich

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)